Middlebury kan syfta på:
Middlebury College – ett college i Vermont som grundades 1800

Geografi

USA
Middlebury, Connecticut
Middlebury, Illinois
Middlebury, Indiana
Middlebury, New York
Middlebury, Ohio
Middlebury, Vermont